Durham může být:

místopisný název
 Durham – město v Anglii
 Durhamská univerzita
 Durhamská katedrála
 Durhamský hrad
 Durham Wasps, hokejový klub
 Hrabství Durham v Anglii

 Durham (Arkansas)
 Durham (Connecticut)
 Durham (Kalifornie)
 Durham (Kansas)
 Durham (Maine)
 Durham (Missouri)
 Durham (New Hampshire)
 Durham (New York)
 Durham (Oklahoma)
 Durham (Ontario)
 Durham (Oregon)
 Durham (Severní Karolína)

 příjmení
 Edith Durham (1863–1944) – britská cestovatelka a antropoložka
 John Durham (* 1950) – americký právník
 Judith Durham (1943–2022) – australská zpěvačka a hudební skladatelka

Externí odkazy